Поле Якоби — векторное поле вдоль геодезической  в римановом многообразии, 
описывающие разницу между этой геодезической и «бесконечно близкой» ей геодезической. 
Можно сказать, что все поля Якоби вдоль геодезической образуют касательное пространство к ней в пространстве всех геодезических. 

Названы в честь Карла Густава Якоба Якоби.

Определение 
Пусть  есть гладкое однопараметрическое семейство геодезических с , тогда поле
 
называется полем Якоби.

Свойства 
 Поле Якоби J удовлетворяет уравнению Якоби:
 
где  есть ковариантная производная по отношению к связности Леви-Чивита,  — тензор кривизны, и  — касательный вектор к .
 На полных римановых многообразиях любое поле, удовлетворяющее уравнению Якоби, является полем Якоби, то есть для него существует семейство геодезических , связанное с этим полем в соответствии с определением.

 Уравнение Якоби — линейное  обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка.
 В частности,   и  в какой-либо точке  однозначно определяют поле Якоби.
 Кроме того, набор полей Якоби вдоль геодезической составляет вещественное векторное пространство, размерность которого равна удвоенной размерности многообразия.

 Любое поле Якоби  можно представить единственным образом в виде суммы , где  является линейной комбинацией тривиальных полей Якоби, и  ортогонально  при всех . 
 При этом поле  соответствует тому же семейству геодезических, только с измененной параметризацией.

Для любых двух полей Якоби  и  величина 

не зависит от .

Пример 
На сфере геодезическими через Северный полюс являются большие окружности. Рассмотрим две такие геодезические  и  с естественной параметризацией , разделенные углом . Геодезическое расстояние  равно
  
Чтобы получить это выражение, нужно знать геодезические. Наиболее интересный результат таков:
  для любого . 
Вместо этого мы можем рассмотреть производные по  при :
  
Мы вновь получаем пересечение геодезических при . Заметим, однако, что для вычисления этой производной не нужно знать ;
все, что нужно сделать, это решить уравнение 
 , 
для некоторых заданных начальных условий. 

Поля Якоби дают естественное обобщение этого явления для произвольных римановых многообразий.

Решение уравнения Якоби 
Пусть ; добавим к этому вектору другие, чтобы получился ортонормированный базис  в . Переместим его параллельным переносом, чтобы получить базис  в любой точке . 
Это даёт ортонормированный базис с . 
Поле Якоби можно записать в координатах, связанных с этим базисом: , откуда:
  
и уравнение Якоби можно переписать в виде системы
  
для каждого . Таким образом мы получим линейные обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Поскольку уравнение имеет гладкие коэффициенты, мы имеем, что решения существуют для всех  и являются единственными, если заданы  и  для всех .

Примеры 
Рассмотрим геодезическую  с параллельным ортонормированным репером , , построенным, как описано выше.
 Векторные поля вдоль , заданные  и , являются полями Якоби.
 В евклидовом пространстве (а также для пространств постоянной нулевой секционной кривизны)  поля Якоби это — это те поля, что линейны по .
 Для римановых многообразий постоянной отрицательной секционной кривизны  любое поле Якоби является линейной комбинацией ,  и , где .
 Для римановых многообразий постоянной положительной секционной кривизны  любое поле Якоби является линейной комбинацией , ,  и , где .
 Сужение поля Киллинга на геодезическую является полем Якоби в любом римановом многообразии.
 Поля Якоби соответствуют геодезическим на касательном расслоении (по отношению к метрике , индуцированной метрикой на ).

См. также 
 Сопряжённые точки
 Теорема сравнения Рауха
 Уравнение Риккати

Литература 
 Громол Д., Клингенберг В., Мейер В., Риманова геометрия в целом, Мир, 1971, с. 343.

Уравнения
Риманова (и псевдориманова) геометрия